Боб Эванс:
  Эванс, Боб (1927—2004) — американский инженер, разработчик компьютеров, работавший в IBM.
  (1918—2007) — американский ресторатор, основатель сети ресторанов «Bob Evans Restaurants».
  (1921—2003) — валлийский игрок в регби-15.
  — американский футбольный и баскетбольный тренер.
 Роберт «Боб» Эванс (род. 1947) — британский автогонщик.
  (1927—2001) — шотландский футболист, центральный полузащитник, игравший за «Селтик», «Челси» и другие клубы.
 Эванс, Бобби (род. 1997) — игрок в американский футбол.
  (1881—1962) — валлийский футболист, вратарь.